Бриньоле-Сале () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бриньоле-Сале, Джанфранческо (1695—1760) — дож Генуэзской республики, маркиз Гропполи, последний король Корсики.
 Бриньоле-Сале, Джованни Франческо (1582—1637) — дож Генуэзской республики.
 Бриньоле-Сале, Родольфо Джулио (1708—1774) — дож Генуэзской республики, маркиз Гропполи.